We Are Naglfar - Fuck You! es el segundo demo de la banda de Suecia Naglfar lanzado el 5 de abril de 1995.

Lista de canciones 
 *Vittra (Intro)* – 1:06
 "Through The Midnight Spheres" – 5:27
 "Failing Wings" – 4:11
 "Emerging From Her Weepings" – 6:28

Álbumes de Naglfar
Álbumes de 1995
Álbumes en inglés
Álbumes de black metal